Мохамад Салих Рахамад (; , Чемор, Перак) — малайзийский писатель и литературный критик.

Краткая биография
В 1988 году окончил Университет Малайя, в 1994 году там же завершил курс магистратуры, в 2011 защитил докторскую диссертацию.

Трудовую карьеру начал журналистом еженедельника «Ватан». С 1994 года преподаватель кафедры медиа факультета гуманитарных и общественных наук Университета Малайя.  Неоднократно входил в жюри национальных литературных конкурсов и международного конкурса красноречия на малайском языке (кубок премьер-министра).  С 2010 года – президент Национального союза писателей Малайзии  и член исполнительного комитета Национальной федерации союзов писателей Малайзии. Член редакционной коллегии журнала Jurnal Pengajian Media Malaysia.

Пишет стихи и рассказы, выступает составителем и редактором поэтических сборников, с критическими обзорами малайской литературы. Автор более 30 книг, в том числе объёмной монографии об оксидентализме в малайской литературе.

Основные труды
 Mohamad Saleeh Rahamad. Serindit Merah. Kumpulan puisi. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysi, 2016
Mohamad Saleeh Rahamad dan Manuel Antonio Guzman Hernandez (complier). Malaysia-Venezuela: An Anthology of Short Stories (Малайзия-Венесуэла: антология короткого рассказа). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia dan Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela in Malaysia, 2016.
Mohamad Saleeh Rahamad (Ed.). The Voice of Humanity: An Anthology of ASEAN Poetry (Suara Kemanausiaan; Antologi Puisi ASEAN). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka and Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2015. 
Mohamad Saleeh Rahamad.. Sebungkus Kuaci Cap Helang (Горсть семечек марки «орёл»). Kuala Lumpur: Persatuan Penulis Nasional Malaysia, 2015 
Mohamad Saleeh Rahamad.Oksidentalisme dalam Sastera Melayu Sebelum Merdeka hingga Era Mahathir Mohamad Оксидентализм в малайской литературе с довоенного периода до эры Махатхира Мохамада). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014
Mohamad Saleeh Rahamad (ed.) Baha Zain. Antologi Puisi Nyala Api dalam Dada (Баха Заин. Антология стихов. В груди горит огнь. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014.
Mohamad Saleeh Rahamad, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali dan Mohamad NazriAhmad. Wan Ahmad Ismail: Dari Pulau ke Pentas (С острова на сцену). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2014.  
Mohamad Saleeh Rahamad dan Rozlan Mohamed Noor (penyelenggara). Sastera Teras Negara Bangsa (Литература. Основа страны и нации). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014 
 Mohamad Saleeh Rahamad, I-chih Chen (compliers). Anthology of Short Stories: Malaysia-Taiwan. ITBM, 2014
Mohamad Saleeh Rahamad. Memanah Bulan (Стрелять из лука в луну. Антология рассказов писателей Брунея, Индонезии, Малайзии м Сингапура). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013.
Mohamad Saleeh Rahamad et al.. Perjuangan Penulis Muda: Arah dan Cabaran. Kuala Lumpur: Pena, 2012
Mohamad Saleeh Rahamad et al (peny.) Takah Lima Puluh: Antologi Puisi Sempena 50 Tahun PENA (50 ступеней. Поэтическая антология, посвящённая 50-летию Национального союза писателей Малайзии). Kuala Lumpur: DBP, 2012.
Mohamad Saleeh Rahamad & Borhan Md Zaid (peny.) Pohon Tradisi (Дереко традиций). Kuala Lumpur: Gapeniaga Sdn Bhd,  2012.
Mohamad Saleeh Rahamad & Azizal Rahman Abdul Rahman (peny). Simbiosis (Симбиоз). Alaf Juara Sdn Bhd. 2012.
Mohamad Saleeh Rahamad & Azizul Rahman Abdul rahman (peny.) Kreativiti dan Inovasi Menjana Transformasi Pendidikan: Idea P&P Guru Cemerlang (Креативность и инновации генерируют трансформацию образования) Batu Pahat: Penerbitan MGCM, 2012.
Mohamad Saleeh Rahamad & Azizul Rahman Abdul Rahman (peny.). Taman Kasihku: Antologi Sayembara Menulis Cerpen Guru (Сад моей любимой. Антология конкурса рассказов об учителях). Batu Pahat: Penerbitan MGCM, 2012
Mohamad Saleeh Rahamad, Hashim Ismail, Ahmad Zaki Abu Bakar, Lim Swee Tin, Khalid Mazlan, Yosman Mohd. Bin, Faridah Shamsudin @ Sani, Rozlan Mohamed Noor (peny.), Mengitari Orbit Sayembara. (Вокруг орбиты. Конкурс) Kuala Lumpur: UTM Press dan Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd, 2012.  
Mohamad Saleeh et al. Media Warisan menghadapi tantangan (Традиционные медиа перед лицом испытаний). Kuala Lumpur: Jabatan pengajian Media dan PERSKOM, 2011.
Mohamad Saleeh Rahamad & Azizul Rahman Abdul Rahman (Peny.) Pengajaran dan pembelajaran Berkesan: Buah Fikir Guru Cemerlang. (Эффективное обучение и изучение: мнения образцовых учителей). Batu Pahat: MDK Intelek Enterprise, 2011.  
Mohamd Saleeh Rahamad & Azizul Rahman Abdul Rahman (peny.) Selamat Pagi, Cikgu: Buah Pengalaman Guru Cemerlang (Доброе утро, учитель: опыт образцового учителя). Batu Pahat: MDK Intelek Enterprise, 2011.  
Mohamad Saleeh Rahamad, S.M. Zakir, Shamsudin Othman. Dialog Serantau: Malaysia-Sumatera (Региональный диалог: Малайзия – Суматра). Kuala Lumpur: Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) & Universitas Sumatra Utara (USU), 2008.
S.M. Zakir, Mohamad Saleeh Rahamad dan Kemtong Sinwongsuwat. Culture, Language, and Literature: Papaers in Honour of Thailand-Malaysia Cooperation: The Languages and Linguistic Brownbag Colloquium Series for research and development (l&L- BCSfoRD). Kuala Lumpur: National Writers Association Malaysia (PENA) and Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkhla University, 2008.. 
Mohamad Saleeh Rahamad dan Azizul Rahman b Abdul Rahman (peny.). Terima Kasih, Tuhan: Kelok- Kelok Jalan Guru Cemerlang (Благодарю тебя, Боже: тернистый путь образцового учителя). Kuala Lumpur. Utusan Publication and Distributors Sdn Bhd, 2007.
Mohamad Saleeh Rahamad, Saifullizan Yahaya, Shamsudin Othman, S.M. Zakir (peny.),. Budaya Serumpun Mendepani Globalisasi (Культура родственных народов опережает глобализацию). Kuala Lumpur: Persatuan Penulis Nasional, 2007
Mohamad Saleeh Rahamad, S.M. Zakir dan Shamsuddin Othman (ed.), Persuratan dan Peradaban Nasional (Национальная литература и цивилизация). Kuala Lumpur: PENA, 2006. 
Mohamad Saleeh Rahamad, Baha Zain, dan Zainal Abidin Borhan, Memartabatkan Persuratan Melayu (Повысить авторитет литературы). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006. 
Mohamad Saleeh Rahamad dan Azizul Rahman Abdul Rahman (ed.), Biques Legasi: Antologi Cereka Sains (Наследство. Антология научной фаетастики). Johor Bahru: Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, 2006. 
Mohamad Saleeh Rahamad et al. (ed.), Idealisme dan Intelektualiti Dalam Karya (Идеализм и интеллект в произведении). Kuala Lumpur: PENA, 2005. 
Mohamad Saleeh Rahamad dan Luqman Hakim (ed.), Idealisme Penulis Muda (Идеализм молодого писателя). Kuala Lumpur: PENA, 2005 
Mohamad Saleeh Rahamad, Pencerekaan dalam Novel Sejarah (Вымысел в историческом романе). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 2005. 
Mohamad Saleeh Rahamad dan Mohd. Sidin Ahmad Ishak, Strategi Bahasa: Panduan Nahu dan Retorik untuk Penulisan (Языковая : руководство по грамматике и реторике в писательском труде). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1998.
 Mohamad Saleeh Rahamad. Penulis dan undang-Undang: Buku Penting untuk Wartawan: Watan (Писатель и закон: важная книга для журналиста Ватан). Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1990

Награды
 Литературная премия группы «Утусан» (2014) 
Главная литературная премия Малайзии (2008, 2015)
 Литературная премия Мастра (2016),
 Литературная премия правительства Перака (2016).

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели Малайзии